McHenry Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 McHenry Township du comté de Foster dans le Dakota du Nord.
 McHenry Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
  du comté de Lycoming en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships